Малий мажорний септакорд
Д7 — скорочена назва української право-ліберальної партії «Демократична сокира»